Cette page contient les pages d'homonymie de Tillous-Borde.

Patronyme 

 Sébastien Tillous-Borde (1985 - ), rugbyman français ;
 Philippe Tillous-Borde (1946 - 2022), ingénieur et entrepreneur français

Patronyme
Patronyme gascon